Суперкубок Греції з футболу 1988 — 3-й розіграш турніру. Матч відбувся 24 серпня 1988 року між чемпіоном Греції «Ларисою» та переможцем кубка Греції «Панатінаїкосом».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt
 Матч на rsssf 

1988
Греція